

Geografia
 Onchesto – antica città della Beozia
 Onchesto – fiume della Tessaglia

Mitologia greca
 Onchesto – figlio di Poseidone e fondatore della città omonima
 Onchesto – figlio di Agrio